Раннакюла () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Раннакюла — село у волості Ляене-Ніґула повіту Ляенемаа.
 Раннакюла — село у волості Гійумаа повіту Гійумаа.
 Раннакюла — село у волості у волості Елва повіту Тартумаа.
 Раннакюла — село у волості Ляенеранна  повіту Пярнумаа.
 Раннакюла — село у волості Вальяла повіту  Сааремаа.
 Раннакюла — село у волості  Пігтла повіту  Сааремаа.
 Раннакюла — село у волості Мугу повіту  Сааремаа.
 Раннакюла — село у волості Оріссааре повіту  Сааремаа.
 Раннакюла — село у волості Лайм'яла повіту  Сааремаа.
 Раннакюла — село у волості Кігелконна повіту  Сааремаа.
 Раннакюла — назва до реформи 2017 року села Рооґлайу у волості Ляенеранна повіту Пярнумаа.